Horvátország
Trsteno, falu Dubrovnik községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Trsteno, falu Tuhelj községben, Krapina-Zagorje megyében